

Geografia 
 Peña – comune del Venezuela nello stato di Yaracuy
 Peña de Francia – montagna spagnola nella Sierra de Francia

Musica 
 Peña – nella musica folkloristica spagnola e sudamericana gruppo di musicisti e al contempo luogo dove essi si riuniscono, che seguono un comune filone musicale
 Peña de los Parra – importante peña cilena folkloristica fondata dai figli di Violeta Parra Isabel e Ángel unitamente ai cantautori Patricio Manns e Rolando Alarcón.

Persone 
 Candela Peña – attrice spagnola
 Elizabeth Peña – attrice statunitense
 Florencia Peña – attrice argentina
 Juan Manuel Peña – calciatore boliviano
 Julio Peña – attore spagnolo
 Pedro Peña – politico paraguayano
 Julio Peña Fernández – attore e cantante spagnolo
 Manuel de la Peña y Peña – politico messicano
 Michael Peña – attore statunitense
 Raul Peña – attore spagnolo
 Víctor Hugo Peña – ciclista colombiano
 Ximena Peña – politica ecuadoriana

Pagine correlate 
 La Peña
 Pena (disambigua)
 Penha (disambigua)
 Pedro Peña
 Sáenz Peña (disambigua)